Paprotnia (gromada w powiecie konińskim)
 Paprotnia (gromada w powiecie łaskim)
 Paprotnia (gromada w powiecie siedleckim)